GRH steht für:
 Gesellschaft zur Rechtlichen und Humanitären Unterstützung, Lobbyorganisation u. a. von Angehörigen der Bewaffneten Organe der DDR und anderer DDR-Funktionäre
 Kfz-Kennzeichen im Landkreis Meißen (für Großenhain)

Abkürzung